Теревака () — потухший щитовидный вулкан на острове Пасхи.

Высота вулкана над уровнем моря 511 метров, составляет основной горный массив острова.

Последнее извержение произошло в плейстоцене. Его лавы поля появились, как предполагают учёные, в промежутке между 110000 и 150000 лет назад.

Это самый крупный и самый молодой из трех основных потухших вулканов острова Пасхи. Его вершина является высшей точкой острова.

Самый высокий кратер вулкана Теревака носит название Рано-Арои () (около 200 м). Собственно «Рано-Арои» — это название озера, заполняющего потухший кратер.

Другой кратер Теревака — Рано-Рараку () (160 м) также представляет собой озеро с большим запасом пресной воды, окружённое зарослями тростника. Диаметр этого кратера — около 650 м.

См. также 
 Мауна-Кеа
 Лоихи

Примечания

Ссылки 
 
 

Потухшие вулканы
Щитовые вулканы
Вулканы острова Пасхи